Saint-Mathieu – comune francese nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Mathieu comune canadese nella provincia del Québec
 Cantone di Saint-Mathieu, ex cantone francese dell'Arrondissement di Rochechouart